Termenul „Scorpion” se poate referi la:

Scorpionul numele mai multor specii de nevertebrate din clasa arahnide
Pseudoscorpiones, „pseudoscorpionii”
Uropygi păianjenii mari din clasa (Chelicerata sau Arachnida)
Scorpion (armă)
Scorpionul (constelație)
Scorpion (zodie)
Scorpion mai poate fi un tip de: -  armă automată, - aruncător de mine, motocicletă

Vezi și
Scorpions
Familia 
Mecoptera
Nepidae
Scorpaenidae